El término Dear Boy —en español: Querido muchacho— puede hacer referencia a:

Música 
 Dear Boy, canción de Paul McCartney;
 Dear Boy, canción de Avicii.

Televisión 
 Dear Boy, quinto episodio de la segunda temporada de la serie de televisión estadounidense Ángel.